Landsberg poate fi:

 Landsberg am Lech, oraș în Bavaria
 Landsberg am Lech (district)
 Landsberg (Saalekreis), Sachsen-Anhalt
 Mark Landsberg, Markgrafschaft prin secolul XII, Saxonia
 (Landsberg an der Warthe) actual Gorzów Wielkopolski, Polonia

Vezi și 
 Land